Фе́нино — деревня в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области России.

Население – 25 жителей (2007 год). Расположена в юго-восточной части области  в 12,5  км к северу от города Ельня, в 5 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль на берегах реки Усия.

Экономика 
Библиотека, дом культуры .

Примечания 

Населённые пункты Ельнинского района